В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of California 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Гана Мандлікова і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Зіна Гаррісон і Габріела Сабатіні 6–4, 7–6(4).

Сіяні пари 

 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Зіна Гаррісон /  Габріела Сабатіні (фінал)

 Тіна Шоєр-Ларсен /  Робін Вайт (півфінал)
 Алісія Молтон /  Моллі Ван Ностранд (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of California